Uitgangsstelling
Underground gas storage, ondergrondse gasopslag zoals die in de aardgaswinning wordt toegepast